Jump-cut – taglio della parte centrale di un'inquadratura cinematografica lasciandone le parti iniziale e finale
 Jumpcut – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Jump Cut – rivista accademica del campo dei media
 Jumpcut.com – sito internet